Marceli – imię męskie
Osoby o imieniu Marcelo
 Marcelo Vieira da Silva Júnior – brazylijski piłkarz, grający na pozycji bocznego obrońcy w Realu Madryt
 Marcelo Antônio Guedes Filho – brazylijski piłkarz, występujący w Olympique Lyon, były zawodnik PSV Eindhoven i Wisły Kraków
Osoby o pseudonimie bądź przezwisku Marcelo
 Piotr Wygachiewicz
 Marcelo de Souza Ramos
 Marcelo dos Santos znany jako Marcelinho Paraíba – piłkarz

en:Marcellus
fr:Marcelo
ja:マルセロ
pt:Marcelo
zh:马塞洛